Fú Jiàn (苻健) (317–355, r. 351–355), emperador fundador de Qin anteriors, amb el nom a títol pòstum d'Emperador Jingming
 Fú Jiān (苻堅) (338–385, r. 357–385), governant de Qin anteriors, amb el nom a títol pòstum d'Emperador Xuanzhao

Vegeu també 
 Fujian, República Popular de la Xina
 Província de Fujian (República de la Xina) (Taiwan)